

Droit 
 Garde à vue : statut d'une personne gardée par des forces de police ou de gendarmerie dans le cadre d'une enquête judiciaire.
 Garde à vue en droit français.

Cinéma 
 Garde à vue : film français de Claude Miller sorti en 1981.

Homonymie